Lambda har flere betydninger:

 Lambda (bogstav) – Lambda (Λ λ) er 11. bogstav i det græske alfabet.
 Lambda (forening) – Lambda er en forening for bøsser og lesbiske på Fyn.
 Lambda 8300 – Lamda8300 var en Sinclair ZX81-klon, lavet af Lambda Electronics Limited.
 Bølgelængde – Den betegnes ofte med det græske bogstav lambda (λ).